Un convoi est un ensemble de véhicules routiers, fluviaux ou maritimes, généralement non attelés, circulant ensemble vers une destination commune ;
 un convoi funèbre est le cortège formé par le corbillard suivi des proches du défunt qu'on emmène au cimetière ;
 un convoi exceptionnel est un transport (routier ou ferroviaire) qui excède les normes habituelles en matière de dimensions et de masse ;
 convoi aérien est un synonyme de « pont aérien » ;
 un convoi ferroviaire est un ensemble de véhicules tractés (voitures, wagons, parfois groupés en rames) et de véhicules tracteurs (locomotive ou automotrice) attelés ensemble (voir « train ») ;
 convoi ferroviaire est aussi utilisé pour désigner les convois de déportation de la Shoah ;
 Convoi est une série BD de Thierry Smolderen et Philippe Gauckler.

Voir aussi